В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес 7–5, 6–2

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (фінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (чемпіонки)

 Єлена Докич /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Amelia Island Championships